Алекса́ндр Ива́нович Дми́триев:
 Дмитриев, Александр Иванович (1759—1798) — поэт и переводчик.
 Дмитриев, Александр Иванович (1878—1959) — русский и советский архитектор и инженер.
 Дмитриев, Александр Иванович (род. 1951) — баянист, профессор Санкт-Петербургской консерватории.